David Rivas Domínguez (Toro, 2 de mayo de 1980) es un músico español, conocido por su faceta como director y compositor, así como por ser miembro de la Academia Latina de los Grammys. Su catálogo supera las 140 composiciones, algunas de las cuales han sido reconocidas por numerosos premios nacionales. En el año 2017 fue galardonado con el Premio de la Fundación Científica Caja Rural en la categoría de Excelencia en la Cultura. Dentro de su palmarés internacional destacan: dos medallas de plata y dos de bronce en los Global Music Awards, dos primeros premios en los Akademia Awards, un LIT Talent Award y un Jerry Goldsmith Award.

Biografía

Educación y primeros años 
David Rivas nació el 2 de mayo de 1980 en la localidad zamorana de Toro. Comenzó en el mundo de la música a los 6 años, estudiando con el antiguo director de la banda de música "La Lira" de su Toro natal, Jesús de la Sota Calvo, para continuar su formación en los conservatorios de Valladolid, Zamora y Salamanca. Desde su infancia, David Rivas estuvo influenciado por el director de orquesta toresano Jesús López Cobos.

En Salamanca se licenciaría en Historia del Arte y en Historia y Ciencias de la Música. En 2006, aprobaría la oposición a profesor de secundaria en la especialidad de música en Castilla y León, trabajo que ha ejercido en Puebla de Sanabria, Zamora o Toro. Este mismo año también se convertiría en profesor asociado de la Universidad de Salamanca.

Carrera artística 
Alumno de Óscar Navarro, Andrés Álvarez o Juan Luis Roig entre otros, la presencia de David Rivas en el panorama español es cada vez más constante, gracias a su catálogo que supera las 140 composiciones y a sus constantes colaboraciones con una gran cantidad de bandas, solistas y agrupaciones de diversos lugares.

Autor de música para banda, orquesta sinfónica, coro, música de cámara, bandas sonoras de teatro y cortos cinematográficos o para las exposiciones de “Las Edades del Hombre”, la obra del compositor toresano ha sido estrenada en numerosos teatros y auditorios, destacando el Palau de la Música de Valencia, ADDA de Alicante, Auditorio de Castellón, Teatro Lope de Vega de Sevilla, Teatro Mira, Teatro Chapí de Villena, Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Palau de les Arts de Valencia, Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, Auditorio Ciudad de León, Teatro Campoamor de Oviedo, Palacio Euskalduna de Bilbao, Auditorio de Zaragoza, etc.

Entre sus colaboraciones con agrupaciones y solistas internacionales destacan: Jesús López Cobos, Ainhoa Arteta, Juan Ferrer, Rubén Simeó, OSCyL, Luis Santana, Banda Municipal de Madrid, Banda Municipal de Sevilla, Banda de Infantería de Marina de Madrid, Hércules Brass, Luis Antonio Pedraza, Banda Ciudad de Oviedo, David Muñoz, Evan Feldman, Banda Municipal de Alicante, Theo Walters, Pascual Vilaplana, Jabo de Haan, Banda Municipal de Bilbao, Juan José Navarro, Taipei Wind Simphony, Canadian Brass, Johan de Meij, etc.

La obra del músico originario de Toro se ha interpretado en países como Argentina, México, Portugal, Perú, Grecia, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, Estados Unidos y Taiwán.

Reconocimientos 
David Rivas Domínguez es poseedor de varios premios de composición:

 “Mi nuevo amigo”: Segundo premio en el concurso para Banda Joven 2016 organizado por el TMJ de Valencia.

 “Manuel Calzada”: primer premio en el concurso internacional de pasodobles 2016 de Benimaclet en Valencia.

 “Llanto por Cristo Muerto”: Primer premio en 2017 del Concurso Nacional de marchas fúnebres de San Pedro del Pinatar (Murcia).

 “Fiestas en Jalance”: premios del público y de los músicos en el Concurso de Pasodobles de Jalance (Valencia) en conmemoración del 150 Aniversario de la Unión Musical de Jalance.

 “Saragüell”: finalista en el 18 Concurso de Composición de pasodobles falleros de Alzira (Valencia).

 “Memoria da Gallaecia”: primer premio en el XI Concurso de Composición de la Federación Gallega de Bandas de Música en la 3ª Categoría.

 “Genio y figura”: finalista en el III Concurso de pasodobles falleros de Xátiva (Valencia).

El músico toresano es poseedor desde 2017 del Premio de la Fundición Científica Caja Rural en la categoría de Excelencia en la Cultura. Asimismo, David Rivas ha obtenido en 2019 el galardón Third Best Score in a Free Creation en los prestigiosos Jerry Goldsmith Awards gracias a su obra “Los últimos días de Troya”.

Por otra parte, fue premiado con la Medalla de Bronce de los Global Music Awards en 2020 gracias a su obra “Delirium tremens” y, en 2021, con tres medallas (dos de plata y una de bronce) por la misma organización. Las primeras han sido otorgadas gracias a sus obras “ANAM”, en el apartado de compositor, y la “Suite Sayaguesa”, como experimental folk. Finalmente, la medalla de bronce ha sido concedida a “Los últimos días de Troya” en el apartado de composición. Además, ha sido reconocido por los Akademia Awards en dicho año con dos primeros premios (el de mejor cantante-compositor, compartido con la zamorana Lucía Gonzalo, para la que compuso la canción en portugués “Tardes de licor”, y el de mejor música instrumental por su obra “Los últimos días de Troya”).

También ha sido distinguido con un premio de platino de los LIT Talent Awards en la categoría de compositor de canción gracias al tema “Tardes de Licor” en 2021.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Músicos de la provincia de Zamora
Compositores de Castilla y León
Compositores de España del siglo XX
Compositores de España del siglo XXI
Músicos de España del siglo XX
Músicos de España del siglo XXI